Iván Martínez puede hacer referencia a:

Personas 
Rubén Iván Martínez Andrade, Rubén, futbolista español, nacido en 1984;
Iván Santos Martínez, ciclista español, nacido en 1982;
Mario Iván Martínez, actor mexicano, nacido en 1962;
Iván Martínez Muñumer, baloncestista español, nacido en 1990;
Iván Martínez Sánchez, exmotociclista español, nacido en 1981.

Otros 
Aeródromo Iván Martínez, aeródromo situado en Primavera (Chile).